Vichel ist ein Ortsname:

 Vichel (Puy-de-Dôme), französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme
 Vichel-Nanteuil, französische Gemeinde im Département Aisbe
 Vichel (Temnitztal), Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Temnitztal